Kužel může být:

kužel, geometrický tvar oblého prostorového tělesa
komolý kužel

Kužel (příjmení), české příjmení
Karel Kužel (1899-???), český fotbalista
Lukáš Kužel (1991), český hokejista
Petr Kužel (1962–2021), český politik a podnikatel
Václava Kuželová (1939–???), československá politička KSČ
Vladislav Kužel (1898–1965), český malíř a pedagog v Turnově, autor knihy Český šperk

terénní útvary
náplavový kužel, přírodní útvar vzniklý usazováním říčních naplavenin
suťový kužel, umělý, lidskou činností vzniklý terénní útvar
sypaný kužel či také označovaný jako struzkový kužel, přírodní terénní útvar vzniklý sopečnou činností

předměty
kužel (kolovrat), součást kolovratu
morse kužel, způsob upínání pracovního nástroje v obráběcích strojích
tréninkový kužel, sportovní pomůcka sloužící pro sportovní trénink a nácvik některých kolektivních sportů
cvičební kužel, tělocvičné náčiní pro tělesná cvičení a moderní gymnastiku
dopravní kužel, pomůcka pro dopravní značení na silnicích (veřejných komunikacích)

Podobné slovo
kuželka
kuželovitost